Bruno Mellano – politico italiano
 Francesca Mellano – calciatrice italiana
 Gino Mellano – partigiano italiano